A veia intercostal superior é uma veia do tórax.

Intercostal Superior